Dinter ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dinter (* 1983), deutscher Koch
 Artur Dinter (1876–1948), deutscher Schriftsteller und Politiker (NSDAP)
 Bernhard Dinter (* 1825), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Gustav Friedrich Dinter (1760–1831), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Ina Dinter (* 1985), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Johannes Dinter (1896–1986), deutscher Künstler
 Kurt Dinter (1868–1945), deutscher Botaniker und Forschungsreisender
 Matthias Dinter (* 1968), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Comiczeichner
 Paul Dinter (1922–2001), deutscher Radrennfahrer 
 Stefan Dinter (* 1965), deutscher Illustrator und Comiczeichner
 Tim Dinter (* 1971), deutscher Comiczeichner und Illustrator
 Zvonimir Dinter (1914–1990), jugoslawischer Veterinärmediziner

Siehe auch:
 Dinder